Рамон Хосе Веласкес Мухика (; 28 ноября 1916, Сан-Хуан-де-Колон, Тачира, Венесуэла — 24 июня 2014, Каракас, Венесуэла) — венесуэльский государственный деятель, исполнял обязанности президента Венесуэлы (1993—1994).

Биография 
Родился в семье журналиста. В 1942 году окончил Центральный университет Венесуэлы с присуждением степени доктора философии в общественно-политических наук, в 1943 году получил диплом адвоката.

В 1941 году становится репортёром Últimas Noticias. Впоследствии дважды являлся президентом ежедневной газеты El Nacional (1964—1968 и 1979—1981).

Во время диктатуры Маркоса Переса Хименеса был заключен в тюрьму по обвинению в участии в работе над «Черной книгой диктатуры», разоблачавшей правящий режим.

После перехода страны к демократическому правлению в 1958 году был избран в Сенат, а затем — в Палату депутатов. Во время второго президентского срока Ромуло Бетанкура работал секретарем президента республики (1959—1963), затем стал депутатом Национального конгресса.

 1969—1971 — министр связи,
 1984—1987 — президент комиссии по государственной реформе,
 1974—1993 — сенатор.

В 1988 году активно участвовал в кампании, в результате которой Карлос Андреса Перес был избран на второй президентский срок. Во время его правления возглавлял комиссию по пограничным вопросам (COPAF) (1989—1993).

В 1993 году в результате политического кризиса, приведшего к импичменту президента Андреса Переса был назначен Национальным конгрессом исполняющим обязанности президента Венесуэлы. На время его правления пришёлся скандал с освобождением обвиняемого в наркоторговле Ларри Товара Акуньи, когда президент обвинил в подписании необходимых бумаг своего секретаря. Также произошёл крах Banco Latino с последующим уводом из страны значительных сумм в иностранной валюты, взрыв подземного трубопровода в городе Лас-Техериас и решение правительства о введении налога на добавленную стоимость.

Являлся автором многочисленных книг по политической истории Венесуэлы. Как историк он пересмотрел традиционный отрицательный подход к рассмотрению правления президента-диктатора Хуана Висенте Гомеса. Став сам главой государства, председательствовал на церемонии переименования международного аэропорта в честь Гомеса.

Ссылки 
 Biografía en Fundación CIDOB. 
 Archivo digital de la Sala Virtual de Investigación del CIC-UCAB
 Descripción macroeconómica y social en el gobierno de Ramón Velásquez.
 Biografía de RamónJ. Velásquez, Mipunto.com
 Biografía de Ramón José Velásquez en la UCAB.

Президенты Венесуэлы
Выпускники Центрального университета Венесуэлы
Члены Демократического действия